Erlengraben heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Erlengraben (Gemeinde Enns), Ortschaft der Gemeinde Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Gewässer:
 Erlengraben (Ach), linker Zufluss der Ach (zur Sandrach, zur Paar) in Klingsmoos, Gemeinde Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Erlengraben (Alb), im Unterlauf Hertelgraben und zuletzt auch Petergraben, linker Seitenast der Alb (Oberrhein) zwischen Ettlingen im Landkreis Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Albertgraben), linker Zufluss des Albertgrabens (zur Isenach) nach Erpolzheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Appelbach), linker Zufluss des Appelbachs in Sankt Alban, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Baierner Fleckengraben (Oberlaufname bis zur Gemeindegrenze bei Heilig Geistmühle der Gemeinde Ehekirchen zur Gemeinde Oberhausen), linker Zufluss des Längenmühlbachs (zur Donau) im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Erlengraben (Behlengraben), rechter Zufluss des Behlengrabens (zum auf einem Abschnitt zuvor Ettenbach genannten Haidelbach) bei Unterhaidelbach (Gemeinde Leinburg), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Erlengraben (Brettenbach), linker Zufluss des Brettenbachs nach Sexau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Brohlbach), rechter Zufluss des Brohlbachs gegenüber Wollscheid, Ortsgemeinde Spessart, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Burgbergseifen), linker Zufluss des Burgbergseifen (zum Wisser Bach) nach Steeg, Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Büttenbach), linker Zufluss des Büttenbachs (Hauptstrang-Oberlauf des Schalksbachs, zur Eyach) in Zillhausen (Balingen), Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Dreisbach), linker Zufluss des Dreisbachs (zum Holzbach) vor Hilgert, Ortsgemeinde Woldert, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Elsava), rechter Zufluss der Elsava vor Rück, Markt Elsenfeld, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Erlengraben (Erlbach), linker Zufluss des Erlbachs (zum Kasbach, zum Mittelrhein) nahe Ohlenberg, Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Erlengrund), rechter Zufluss des Erlengrunds (zur Wied) nahe Eichen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Faulbach), linker Zufluss des Faulbachs vor Faulbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Erlengraben (Grießbach), linker Zufluss des Grießbachs (zur Donau) vor den Erlhöfen, Gemeinde Marxheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Erlengraben (Gründleinsbach), linker Zufluss des Gründleinsbachs nach Pödeldorf, Gemeinde Litzendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Erlengraben (Hadertbach), rechter Zufluss des Hadertbachs (zum Wallbach, zur Wied) nahe Hesseln, Ortsgemeinde Leubsdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Havel), rechter Zufluss der Havel im Heiligensee, Bezirk Reinickendorf, Berlin
 Erlengraben (Ingerkinger Rotbach), rechter Zufluss des Rotbachs oder Ingerkinger Rotbach nach Ingerkingen, Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Kerschbach), rechter Zufluss des Kerschbachs (zum Katzenbach, zur Sauer) nahe Kersch (Ralingen), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Kleiner Bach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Kleinen Bachs (zum Kraichbach) bis in Bad Mingolsheim, Gemeinde Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Kothlachgraben), linker Zufluss des Kothlachgrabens (zum Oberrhein) gegenüber Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Krummbach), linker Zufluss der Krummbach oder Krumbach nach Unterschwandorf, Gemeinde Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Erlengraben, Name des obersten Laufstücks im gemeindefreien Hauptsmoorwald, Landkreis Bamberg des Kühtränkbach (Horngraben) (linker Oberlauf des Horngrabens, zum Sendelbach, zum Main-Donau-Kanal/dem rechten Regnitzarm im kreisfreien Bamberg), Bayern
 Erlengraben (Laasenbach), rechter Zufluss des Laasenbachs bei Unterlaasen, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Erlengraben (Linzer Aach), linker Zufluss der Linzer Aach beim Hof Ahäusle nahe Bruckfelden, Gemeinde Frickingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Mallendarer Bach), rechter Zufluss des Mallendarer Bachs (zum Mittelrhein) nahe Simmern, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Moder), rechter Zufluss der Moder, Elsass, Frankreich
 Erlengraben (Mühlbach), rechter Zufluss des [[Mühlbach (Bodensee, Immenstaad am Bodensee)|Mühlbachs]] (zum Bodensee) gegenüber Kippenhausen, Gemeinde Immenstaad am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Natternberger Mühlbach), südwestlicher Zufluss des Socolweihers (im Einzugsgebiet des Natternberger Mühlbachs, zur Donau) beim Primbsenhof, Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Erlengraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars vor Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Erlengraben (Pleschbach), linker Zufluss des Pleschbachs bei Pichla bei Radkersburg, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Erlengraben (Rodach), linker Zufluss eines Auengrabens (links zur Rodach) unterhalb von Wiesen an der Stadtgrenze von Seßlach zur Gemeinde Itzgrund, beide Landkreis Coburg, Bayern
 Erlengraben (Sandrach), linker Zufluss der hier noch Ach genannten Sandrach in Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Erlengraben (Saselbek), linker Zufluss der Saselbek in Hamburg-Sasel
Erlengraben (Schwippe), linker Zufluss der Schwippe deutlich vor Sindelfingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
Erlengraben (Seebach), linker Zufluss des Seebachs (zum Main) gleich nach dessen Abzweig vom Gründleinsbach unterhalb von Litzendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Erlengraben (Siegen), linker Zufluss der Siegen, Elsass, Frankreich
 Erlengraben (Siegentalbach), Hauptstrang-Oberlauf des Siegentalbachs (zur Ach oder Schelklinger Aach) bei Altheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; nimmt dort einen Zulauf Erlengraben auf
 Erlengraben (Suhl), linker Zufluss der Suhl vor Herda, Stadt Werra-Suhl-Tal, Wartburgkreis, Thüringen
 Erlengraben (Weißdorngraben), linker Zufluss des Weißdorngrabens (zum Wattbach, zum Otterbach), vor Neupotz, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Wöllenbach), rechter Zufluss des Wöllenbachs (zum Johannesbach, zum Wisser Bach) nahe Steeg Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Erlengraben (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs vor Pfaffenwiesbach, Gemeinde Wehrheim, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Erlenbach
 Erlenklinge
 Erlental
 Erlgraben